Ворожея́ (вороже́я) — женщина, занимающаяся ворожбой, гаданием.

 Ворожея (певица) — (настоящее имя Ольга Решетова) российская певица, композитор, исполнитель поп-музыки, фолк.
 Ворожея (фильм) — украинский 4-серийный фильм 2007 года.
 Ворожея — река в Чукотском автономном округе России, правый приток Анадыря.